Полиб () је у античко грчко име. Односи се на више личности, углавном из грчке митологије.

Митологија 
 Полиб (лекар), који је живео око 400. године п. н. е.
 Полиб (краљ Коринта), који је одгајио Едипа.
 Полиб (Хермесов син), краљ Сикиона.
 Полиб (Антеноров син), учесник тројанског рата.
 Полиб (Тебанац), који је угостио Менелаја и Хелена.
 Полиб је био отац једног од Пенелопиних просилаца, Еуримаха, кога је убио Одисеј.
 Аполодор наводи два Полиба из Закинтоса, а Хомер у „Илијади“ једног, који је био Пенелопин просилац и кога је убио Еумеј.
 Према Хигину, Аргонаут, Аргов отац, кога је имао са Аргијом.
 Феачанин, талентовани занатлија који је направио предивну лопту за игру Халију и Лаодаманту.

Извори 

Грчка митологија